Amelia de Orleans (en francés, Amélie d'Orléans; Londres, 28 de septiembre de 1865 -Le Chesnay, 25 de octubre de 1951) fue una princesa francesa por nacimiento, y la última reina de Portugal por matrimonio. Fue la hija primogénita de Felipe de Orleans, conde de París, y de su esposa, María Isabel de Orleans, infanta de España. Sus abuelos paternos fueron Fernando Felipe, duque de Orleans, y Elena de Mecklemburgo-Schwerin. Sus abuelos maternos fueron Antonio de Orleans, duque de Montpensier, y la infanta Luisa Fernanda de España. Amelia fue hermana de Luisa, esposa del infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias, padres ambos de María de las Mercedes de Borbón-Dos Sicilias y Orleans, condesa de Barcelona. En Portugal fue conocida como Rainha María Amelia.

Biografía 
El 22 de mayo de 1886, Amelia de Orleans contrajo matrimonio con Carlos, duque de Braganza, hijo y heredero del rey Luis I de Portugal. Amelia y su esposo tuvieron tres hijos:

 Luis Felipe (1887-1908), príncipe de Beira y príncipe real.
 María Ana (1887-1887).
 Manuel II (1889-1932), último rey de Portugal.

En 1889, Amelia de Orleans se convirtió en reina de Portugal junto con su esposo al morir su suegro. Su marido fue proclamado rey como Carlos I.

El 1 de febrero de 1908, a su regreso a Lisboa, la familia real sufrió un atentado en la Plaza del Comercio de Lisboa, en el cual resultaron muertos el rey, de forma instantánea, y el príncipe real, veinte minutos después; el infante Manuel resultó herido leve y la reina, milagrosamente ilesa, a pesar de haber defendido a sus hijos, golpeando a los asesinos. Existen numerosas teorías respecto a los organizadores del atentado, aunque todo son conjeturas, dado que los regicidas murieron en su lucha por no ser atrapados y que el proceso fue convenientemente olvidado tras la proclamación de la república. 

Amelia se convirtió en tutora del nuevo rey. Finalmente pudo tener una participación activa en el gobierno de la nación y se empeñó en poner en marcha una especie de gobierno de unión nacional en el que estarían presentes todas las corrientes políticas. Pero el reparto de las cuotas de poder descontentó a todos los partidos, y en lugar de unir a la clase política en torno al joven monarca, lo que consiguió fue aislarlo, y consecuentemente debilitarlo.

En 1910 con la abdicación de su hijo, Manuel II de Portugal, Amelia abandonó Portugal con el resto de la familia real, siendo ella la última reina consorte del país lusitano. Muchos años después, en los años 50 del  y poco antes de su muerte, la reina fue autorizada a volver a Lisboa, donde pudo visitar las tumbas de su esposo e hijos. 

A ella se debe la creación del Museo Nacional de Coches de Lisboa, en dependencias del Palacio de Belém, su residencia preferida en Lisboa, durante su vida en Portugal.

Su último papel decisivo en la historia de la dinastía tuvo lugar cuando, siguiendo la postura de su hijo, Manuel II, reconoció como heredero de la dinastía al pretendiente miguelista, Miguel de Braganza, hijo de Miguel I de Portugal, si bien es cierto que la Constitución portuguesa retiraba sus derechos a los herederos de Miguel, y ya no había monarquía en Portugal y la constitución había sido reemplazada.

A su muerte, el gobierno portugués envió un barco de guerra para la repatriación de sus restos mortales a Lisboa, los cuales recibieron los más altos honores del estado y multitudinariamente acompañados hasta el Panteón de los Braganza en el monasterio de San Vicente de Fora, donde fueron depositados junto a los de su esposo e hijos. Entre sus últimas palabras estuvo la frase: "¡Sufro tanto! Dios está conmigo. Adiós. ¡Llévame a Portugal!".

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
 28 de septiembre de 1865-22 de mayo de 1886: Su Alteza Real la princesa Amelia de Orleans.
 22 de mayo de 1886-19 de octubre de 1889: Su Alteza Real la princesa real de Portugal, duquesa consorte de Braganza.
 19 de octubre de 1889-1 de febrero de 1908: Su Majestad Fidelísima la reina consorte de Portugal y los Algarves.
 1 de febrero de 1908-25 de octubre de 1951: Su Majestad Fidelísima la reina madre de Portugal y los Algarves.

Distinciones honoríficas 
 Gran maestre de la Orden de la Reina Santa Isabel (Reino de Portugal)
 25 de octubre de 1886: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España)
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. ()
 1892: Rosa de Oro de la Cristiandad ().
 Camarera Honoraria de la Hermandad de la Soledad de San Buenaventura de Sevilla.

Ancestros

Referencias

Véase también 
 Casa de Braganza Sajonia-Coburgo
 Ducado de Braganza

Consortes reales de la casa de Orleans
Condecorados con la Rosa de Oro
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Grandes maestres de la Orden de la Reina Santa Isabel (Reino de Portugal)
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Nacidos en Londres
Reinas consortes de Portugal (con la casa de Braganza)
Reinas consortes del siglo XIX
Reinas consortes del siglo XX
Duquesas consortes de Braganza